Alucra (district), een Turks district in de provincie Giresun 
 Alucra (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Alucra